Пепелово — название населённых пунктов в России:
 
 Пепелово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Пепелово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Пепелово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Пепелово — деревня в Старицком районе Тверской области.